Escape to Witch Mountain – romanzo di Alexander Key
Incredibile viaggio verso l'ignoto (Escape to Witch Mountain) – film del 1975 diretto da John Hough
La montagna della strega (Escape to Witch Mountain) – film per la televisione del 1995 diretto da Peter Rader